Аманда Кетцер та Інес Горрочатегі були чинними чемпіонками, але того року не брали участі.

Чанда Рубін і Аранча Санчес Вікаріо виграли титул, перемігши у фіналі пару Мередіт Макґрат і Лариса Нейланд з рахунком 6–1, 6–1.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 ITF tournament edition details 

Amelia Island Championships
Тур WTA 1996